Geografia: Aventí, turó de Roma.
 Mitologia: Aventí (déu), fill d'Hèrcules i Rea.
 Biografies: 
Aventí (rei), rei mític d'Alba.
Aventí de Larbost, eremita i sant occità.